Arnold Borret, (1751-1839), Nederlands geestelijke, apostolisch vicaris van Ravenstein en Megen
 Anton Joseph Lambert Borret (1782-1858), Nederlands politicus
 Theodorus Josephus Hubertus Borret (1812-1890), Nederlands priester, hoogleraar archeologie, en amateur kunstenaar
 Eduard Joseph Hubert Borret (1816-1867), Nederlands politicus
 Theodorus Lebuïnus Maria Hubertus Borret (1846-1914), Nederlands politicus
 Arnold Borret, (1848-1888), Nederlands priester, jurist en kunstenaar in Suriname
 Ferdinand Hendrik Hubert Borret (1819-1900), Nederlands politicus

 Kristiaan Borret (1966), Belgisch architect